Šoštarić ist der Familienname folgender Personen:

 Franjo Šoštarić (1919–1975), jugoslawischer Fußballspieler 
 Mario Šoštarič (* 1992), slowenischer Handballspieler